Тохтор — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Тохторское».

География 
Село находится в южной части района, на левом берегу реки Учирки (бассейн Онона), на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к юго-востоку от села Акши. Абсолютная высота — 842 метра над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1728 году как форпост для охраны границы. На 1900 год насчитывалось более 360 дворов. Действовали церковь, кузница и водяная мельница. В 1903 году было построено трёхклассное церковное училище. В 30-х годах XX века был образован колхоз имени Блюхера, переименованный позднее в колхоз имени Сталина.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,6 %, женщины — соответственно 53,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и отделение связи.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района